Vigas ist der Name folgender Personen:

 Andrés Vigas (1848–1930), venezolanischer Journalist und Politiker
 Gregorio Vigas († 1755), spanischer Zisterziensermönch und Schriftsteller
 Lorenzo Vigas (* 1967), venezolanischer Filmemacher
 Oswaldo Vigas (1926–2014), venezolanischer Künstler